Харпо, наст. имя Ян Торстен Свенсон (швед. Harpo, наст. имя Jan Torsten Svensson, 5 апреля 1950 г. Стокгольм) — шведский поп-музыкант и певец. Артистический псевдоним Харпо им взят в память об американском комическом актёре Харпо Марксе.

Жизнь и творчество 

Харпо как исполнитель стал широко известен в 1975 году благодаря своей песне «Кинозвезда» (Moviestar). В ряде стран Европы она возглавила список хитов. Так, в Германии в 1976 году Moviestar становится песней года (в течение 30 недель она на первом месте в списке хитов, затем в течение 17 недель — в пятёрке лучших по продажам). Певец тогда не находился, вопреки распространённому мнению, в договорных отношениях с продюсерами группы ABBA, однако одна из этой четвёрки, Анни-Фрида Лингстад исполняла вокал в англоязычном и шведским вариантах этой песни. Следующими исполненными им хитами до 1978 года становятся песни «Гороскоп» (Horoscope) и «Мотоцикл-мама» (Motorcycle Mama), автором которых являлся сам Харпо. Певец выступает на сцене босиком, в солнцезащитных очках и в кепи с козырьком на голове, в руках у исполнителя обычно посох с велосипедным звонком.

С середины 1970-х годов музыкант живёт на ферме в шведской глубинке, где выращивает скаковых лошадей. Он женат. Убеждённый пацифист, Харпо в 1977 году из-за отказа пройти воинскую службу был на 4 недели подвергнут тюремному заключению. В 1980 году во время скачек с Харпо произошёл тяжёлый несчастный случай из-за вырвавшейся лошади. В результате этого происшествия певец получил серьёзные ранения лица, его правый глаз перестал видеть. В связи с этим в последующие годы Харпо предпринял ряд косметических операций. С конца 1990-х годов он выступает в различных телешоу и на ретро-фестивалях, в том числе на телевидении, где исполняет свои старые песни.

Активно выступает в защиту животных.

Дискография

Альбомы 
 1974: Leo the Leopard
 1975: Harpo & Bananaband
 1975: Moviestar
 1976: Harpo Smile
 1977: The Hollywood Tapes
 1978: Jan Banan (och hans flygande matta)
 1979: Råck änd råll rätt å slätt
 1981: The Fool of Yesterday …
 1984: Let’s Get Romantic
 1988: London
 1990: Harpo Show — Hemliga låden
 1992: Harpo (mit Liedern in schwedischer Sprache)
 2005: Jan Harpo Svensson 05

Сборники 
 1973: EMI:s Stjärnserie Vol. 2 — Låtar från Listorna
 1977: 20 Harpo Hits (Club-Edition)
 1980: 20 Bästa
 1991: Portrait of Harpo
 1993: Moviestar Greatest Hits
 1995: Samlade Hits
 1996: Movie Star
 1997: Harpo Hits (1973—1997)
 1999: Premium Gold Collection
 1999: The Very Best Of
 2001: The Collection
 2003: Klassiker

Синглы 
 1973: Honolulu
 1973: Sayonora
 1974: My Teenage Queen
 1974: Baby Boomerang
 1974: Teddy Love
 1975: Moviestar
 1975: Motorcycle Mama
 1976: Horoscope
 1976: Rock ’n’ Roll Clown
 1976: Smile
 1976: Beautiful Christmas
 1977: In the Zum-Zum-Zummernight
 1977: Som Ett ZomZom-Zommarbi (только в Швеции)
 1977: Television
 1977: Dandy
 1977: San Francisco Nights
 1977: D. J.
 1978: With a Girl Like You
 1978: Ode to Johnny Rotten
 1978: Bianca
 1979: Balladen om Stålmannen
 1980: She Loves It Too!
 1981: Yes I Do
 1981: Rain and Thunder
 1983: Light a Candle
 1984: Party Girl
 1985: Summer of 85
 1986: On the Other Side of the Atlantic / På andra sidan Atlanten
 1987: Movie Star / Motorcycle Mama
 1987: Living Legends / Levande Legender
 1987: Teargas
 1988: London
 1990: Moviestar ’90
 1991: Down at the Club
 1992: Lycka
 1994: Sounds Like Love
 1997: Moviestar
 1997: Christmas
 1999: Sayonora (1999 Remix)
 2000: Honolulu
 2001: Love Is Just a Game
 2005: 05
 2005: DumDumDum
 2005: Här Är Ängarnar (как Jan Harpo Svensson)
 2007: Superworld
 2007: Picknick
 2008: That’s All Right
 2008: Elvis Presley Boulevard (только на радио)
 2012: London 2012
 2015: Vägra vara
 2015: Julefrid
 2019: TheNewYorkBallad
 2019: Twinkle Little Star (feat. Miryu)
 2020: Love is Great and Butterflies are Angels
 2020: Cheaters Comes in All Shapes and Forms

Примечания

Ссылки 
 Harpo.info — Веб-сайт менеджмента
 Harpo.se — фан-сайт

Авторы-исполнители Швеции
Певцы и певицы Швеции
Певцы и певицы, известные под псевдонимами